Cesare Rossi (ur. 1824, zm. 1907) – kompozytor operowy. Pracował głównie w Neapolu
 Cesare Rossi (ur. 1858, zm. 1930) – włoski pianista i dyrygent. Studiował w Parmie, żył w Trydencie, komponował opery.
 Cesare Rossi (ur. 1887, zm. 1967) – włoski polityk, współpracownik Benito Mussoliniego
 Cesare Rossi (ur. 1904, zm. 1954) – włoski wioślarz, olimpijczyk z 1928 roku